Molekulska formula -{C16H18N2O7S2}- se može odnositi na:

 Sulbenicilin
 Temocilin